USS North Dakota — название двух кораблей ВМС США; дано в честь штата Северная Дакота.

 USS North Dakota (BB-29) — линейный корабль типа «Делавэр». Спущен на воду в 1908 году, разобран в 1931 году.
 USS North Dakota (SSN-784) — подводная лодка типа «Вирджиния». Заложена 11 мая 2012 года.